Eucken ist der Familienname folgender Personen:
Arnold Eucken (1884–1950), deutscher Physikochemiker
Christoph Eucken (* 1939), deutsch-schweizerischer Altphilologe
Edith Eucken-Erdsiek (1896–1985), deutsche Kulturphilosophin und Schriftstellerin
Georg von Eucken-Addenhausen (1855–1942), deutscher Jurist und Politiker
Kurt Eucken (1899–1947), argentinischer Schachkomponist
Rudolf Eucken (1846–1926), deutscher Philosoph und Literaturnobelpreisträger
Walter Eucken (1891–1950), deutscher Nationalökonom

Siehe auch:
 Walter-Eucken-Archiv
 Walter Eucken Institut